Verlust steht für:

 negatives erwirtschaftetes Ergebnis eines Unternehmens, siehe Gewinn
 eine Forderung, die in einem Betreibungsverfahren nicht gedeckt wird, siehe Verlustschein
 in der Nachrichtentechnik die Signaldämpfung einer Stufe vom Eingangs- zum Ausgangssignal, siehe Verlustsystem  
 Verlust (Militär), Ausfall eines Einsatzmittels
 das Verlieren von Sachen, siehe Fundrecht (Deutschland)

Siehe auch:
 Der Verlust
 Informationsverlust
 Verlustleistung